De Supercopa Sudamericana 1989 was de tweede editie van deze voetbalcompetitie, die enkel open stond voor winnaars van de Copa Libertadores. Alle veertien voormalige winnaars namen deel aan dit toernooi. Titelverdediger Racing Club werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere winnaar, CA Boca Juniors uit Argentinië. Dankzij deze zege plaatste Boca Juniors voor de Recopa Sudamericana 1990.

Deelnemers
In tegenstelling tot de vorige editie werd de tweede Supercopa Sudamericana in het najaar gehouden. Hierdoor konden in theorie de Copa Libertadores-winnaars van 1988 en 1989 allebei meedoen. Club Atlético Nacional, dat in mei 1989 de Copa Libertadores won, maakte hun debuut. De winnaar van 1988 (Club Nacional) had zich echter al geplaatst voor het toernooi.CR Vasco da Gama, de winnaar van het Campeonato Sudamericano de Campeones, mocht niet meedoen, omdat dit toernooi pas in 1996 werd erkend door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond.

Toernooi-opzet
Omdat er slechts veertien deelnemers waren, hoefden twee teams de eerste ronde niet te spelen. Titelverdediger Racing Club kreeg automatisch een vrijstelling en CA Boca Juniors werd vrijgeloot. De overige twaalf teams speelden om zes plekken in de kwartfinale, waarbij teams uit hetzelfde land niet tegen elkaar konden loten. Vanaf de kwartfinales konden ploegen uit hetzelfde land wel tegen elkaar loten.Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Indien beide wedstrijden in dezelfde uitslag eindigden, werden er strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 3, 4 (heen), 10 en 11 oktober (terug).
Racing Club (titelverdediger) en CA Boca Juniors kregen een vrijstelling.

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 18, 19 en 25 oktober (heen) en 26 oktober en 1 november (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 8, 9 (heen), 15 en 16 november (terug).

|}

Finale

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1989